Seznam divizij z zaporedno številko 56.

Seznam 
 Pehotne
 56. (londonska) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 56. pehotna divizija »Casale«
 56. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi